Репу́бблика ( — республика) может означать:
 Репубблика — итальянская ежедневная газета.
 Репубблика (полное название — «Репубблика — Театро-делль-Опера») — станция линии А Римского метрополитена.
 Репубблика — станция линии М3 Миланского метрополитена.